Paul Magriel peut faire référence à :
Paul Magriel (1906-1990), un historien et critique de danse américain ;
 (1946-2018), un joueur de poker et de backgammon, fils du précédent.